Das Sports Lottery Cup Wuxi Classic 2014 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2014/15, das vom 23. bis 29. Juni 2014  im Wuxi City Sports Park Stadium in Wuxi, China, ausgetragen wurde.

Der australische Vorjahressieger Neil Robertson konnte seinen Titel durch einen 10:9-Finalerfolg über Joe Perry erfolgreich verteidigen. Dies war sein zehnter Titel bei einem Weltranglistenturnier.

Preisgeld

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 23. Juni 2014 in Wuxi statt.

Finalrunde 

A = Amateurspieler (während der Saison 2014/15 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden zwischen dem 24. und 28. Mai 2014 in The Capital Venue in der englischen Stadt Gloucester statt. Alle Spiele wurden im Best-of-9-Modus ausgetragen. Größte Überraschung in der Qualifikationsrunde war das Ausscheiden des Heimfavoriten Ding Junhui, der sich Oliver Brown mit 0:5 geschlagen geben musste.

A = Amateurspieler (während der Saison 2014/15 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century Breaks

Endrunde

Qualifikation

Einzelnachweise

Weblinks 
 2014 Wuxi Classic – Pictures by Tai Chengzhe auf Facebook.

2014
Snookerveranstaltung 2014